Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christer Allgårdh e Jacco van Duyn che hanno battuto in finale Luis Lobo e Martin Stringari 4-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Alexandre Hocevar /  César Kist (quarti di finale)
 Christer Allgårdh /  Jacco van Duyn (Campioni)

 Massimo Ardinghi /  Sergio Cortés (primo turno)
 Pietro Pennisi /  Ettore Rossetti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1992